Gudalji su naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ozlja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 1 stanovnika te 1 obiteljsko kućanstvo.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji